L'École des gnomes est un conte de littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier, illustré par Emilio Urberuaga, publié en 2006 dans la collection Belles Histoires des éditions Bayard.

L'héroïne 
Loulette, une petite fille qui traverse la forêt pour aller à l'école.

Les personnages 
Les Gnomes. Ici leur rôle habituel de gardiens de trésors souterrains a été détourné pour en faire de petits hommes féroces qui vivent sous terre, tuent et pillent les voyageurs, entassent des richesses dans le désordre le plus total, tachent leurs habits, gaspillent la nourriture, ne savent pas cuisiner.

L'histoire 
Après avoir tué et pillé un grand nombre de voyageurs qu'ils ont aussi mangé, les Gnomes se retrouvent sans rien. C'est que le temps des chevaux et des carrosses est terminé. Désormais, les voyageurs ne traversent plus la forêt. Les gnomes (censés être immortels) attendent donc des années et des années avec la faim au ventre, jusqu'au jour où un bruit de pas les fait sortir de leur cachette. Déception : ce n'est qu'une toute petite fille (faible repas) avec son cartable (bourré de choses inintéressantes pour les gnomes) qui part à l'école (inconnue des gnomes). Capturée, la petite Loulette va d'abord leur en faire voir de toutes les couleurs avant de leur apprendre : la cuisine, la lecture, l'écriture. Si bien que les gnomes fondent une école, d'où le titre du conte.

Exploitation pédagogique 
 les gnomes
 l'apprentissage de la lecture et de l'écriture
 l'école élémentaire
 la recette du soufflé au fromage

Liens internes 
 littérature d'enfance et de jeunesse
 Liste d'auteurs de littérature de jeunesse
 éditions pour la littérature d'enfance et de jeunesse : liste

Liens externes 

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Livre paru en 2006